Under Age est un film américain réalisé par Edward Dmytryk, sorti en 1941 au cinéma.
 Under Age est un film américain réalisé par Larry Buchanan, sorti en 1964 au cinéma.